

Persone
 Alen Patros (1988) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 David Patros (1977) – ex velocista francese
 Evan Patros (1989) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese

Altro
 Lis-Patros – villaggio albanese nel distretto di Tirana